Toponímia:
 Segòvia, ciutat espanyola a la part meridional de la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Departament de Nueva Segovia, departament de Nicaragua
 Estació de Segòvia-Guiomar, estació d'alta velocitat propietat d'ADIF
 LAV Madrid-Segòvia-Valladolid, línia d'alta velocitat 
 Província de Segòvia, província espanyola a Castella i Lleó
 Esdeveniments:
 Concòrdia de Segòvia, tractat que dona naixement a la Monarquia Catòlica i pel qual s'unien dinàsticament la Corona de Castella i la Corona d'Aragó el 1475 
 Fuga de Segòvia, fugida de 29 presos polítics del penal de Segòvia el 1976 
 Organitzacions:
 Caja Segovia, caixa d'estalvis castellana amb seu a Segovia 
 Biografies:
 Andrés Segovia (1893 - 1987), guitarrista clàssic espanyol 
 Rosita Segovia (Barcelona, 1922 - 2003), ballarina de dansa clàssica i dansa espanyola, coreògrafa i professora de dansa espanyola 
 Rufino Segovia del Burgo (Madrid, 1985), futbolista espanyol que ocupa la posició de davanter.